Auleb ist der Familienname folgender Personen:

 Helge Auleb (1887–1964), deutscher Offizier
 Hermann Auleb (1832–1911), deutscher Jurist, Autor und Landtagsabgeordneter
 Sascha Karolin Aulepp (* 1970), deutsche Juristin, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (SPD)